SM U-14 – niemiecki okręt podwodny typu U-13 z okresu I wojny światowej
 SM U-14 – austro-węgierski okręt podwodny z okresu I wojny światowej, ex-francuski „Curie” typu Brumaire

Zobacz też 
 U-14

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich